50 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 28 lipca, a finał 29 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Szwedka Sarah Sjöström, która uzyskała czas 24,60 i poprawiła tym samym rekord mistrzostw. Srebro zdobyła Holenderka Ranomi Kromowidjojo (25,38). Brąz wywalczyła reprezentantka Egiptu Farida Osman, ustanawiając rekord Afryki (25,39).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 28 lipca o 9:56.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 28 lipca o 18:46.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 29 lipca o 17:32.

Przypisy 

K